Suore di Santa Marta, con casa-madre ad Antigonish
 Suore di Santa Marta, con casa-madre a Périgueux
 Suore di Santa Marta, con casa-madre a Charlottetown
 Suore di Santa Marta, con casa-madre a Thrissur 
 Suore di Santa Marta, con casa-madre a Ventimiglia